Schochenbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg

 Schochenbach (Furtwangen im Schwarzwald), Wohnplatz der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis

 Schochenbach (Aunbach), rechter Zufluss des Aunbachs (zum Stockerbach, zur Glatt) bei Frutenhof, Stadtteil Grüntal-Frutenhof, Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt
 Schochenbach (Breg), rechter Zufluss der Breg bei Untere Steinhalde, Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis

Siehe auch:
 Schachenbach